Geldropseweg (Mierlo), de weg van Mierlo naar Geldrop (en Helmond)
 Geldropseweg (Eindhoven), de weg van Eindhoven naar Geldrop